Calvados – dipartimento della Bassa Normandia (Francia)
 Calvados – brandy di mela
 Calvados – personaggio del manga e anime Detective Conan